O título de Viscondes de Harcourt foi transmitido pela segunda filha do Marquês de Harcourt a:

Emanuel Claude, visconde de Harcourt, (1774 - 1840), filho de Charles Louis Hector, marquês de Harcourt.
Emanuel (1844 - 1928), visconde de Harcourt, filho de Amédée Louis Charles François, marquês de Harcourt.
Amaury (1925), visconde de Harcourt, filho de Etienne, marquês de Harcourt.

Ver também 
Anexo:Lista de senhores de Harcourt

História da França